Григо́рий Фёдоров:
  — кошевой атаман запорожского войска времен царствования императрицы Елизаветы.
 Фёдоров, Григорий Фёдорович (в монашестве Аркадий; 1784—1870) — епископ Русской православной церкви.
 Фёдоров, Григорий Фёдорович (1878—1913) — член Государственной Думы Российской империи.
 Фёдоров, Григорий Фёдорович (1891—1936) — революционер, член ЦК РСДРП(б). Примечания